Шерве́тт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Пуатьє, 38 км на схід від Ла-Рошель.

Історія 

1-1-2018 Шерветт, Сен-Лоран-де-ла-Баррієр i Вандре було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Девіз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шерветт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шерветт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта